La Plaza de las Monjas puede referirse a:

En España:
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Moguer.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Gibraleón.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Sevilla.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Bornos.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Escamilla.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Ajofrín.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Huelva.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Pastrana.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Olías del Rey.
 La Plaza de las Monjas de la localidad de Alagón.